La Comtesse Lara peut désigner :
 Evelina Cattermole (1849-1896), une poétesse et écrivaine italienne, qui publia des œuvres sous le pseudonyme de la Comtesse Lara 
 La Comtesse Lara, un film muet italien réalisé par Roberto Roberti, sorti en 1912
 La Comtesse Lara, un téléfilm italien en deux parties diffusé pour la première fois en 1975

Voir aussi 
 

Homonymie de pseudonyme